Karamellisierte Kartoffeln bezeichnet zwei verschiedene Speisen:

 Brunede kartofler, eine dänische Spezialität und traditionelle Beilage zum Weihnachtsessen in Dänemark.
 Süße Bratkartoffeln, vor allem in Norddeutschland bekannte Spezialität und wichtiger Bestandteil eines winterlichen Grünkohlessens.

Kartoffelgericht
Beilage
Dänische Küche